A eleição presidencial brasileira de 1955 foi a décima sexta eleição presidencial e a décima quarta direta. Esta foi a eleição mais disputada até a criação do segundo turno, já que nenhum candidato superou os 40% e a distância entre o primeiro e o terceiro colocado foi de apenas 10%. No Paraná, influenciado pelo estado de São Paulo, Adhemar de Barros foi o vencedor, mas todos os candidatos do pleito fizeram mais de 20% dos votos do estado.

Resultado para presidente 
Conforme o TRE-PR, foram computados 454.140 votos, sendo 10.613 brancos e 12.942 nulos, sendo este o resultado final:

Resultado para vice-presidente 
Na eleição para vice o número de não votantes foi maior, com 58.287 brancos e 9.666 nulos. O resultado final é:

1955 no Paraná
Eleições no Paraná